El término transmisión puede referirse, en esta enciclopedia:

Transmisión de información o transmisión de mensajes (véase información y mensaje).
Comunicación, en lingüística y otras ciencias sociales.
Transmisión oral .
Transmisión escrita o escritura.
Teletransmisión
Radiotransmisión o transmisión radiofónica (véase radiotransmisor).
Transmisión de datos, en electrónica y telecomunicaciones.
Sistema de transmisión, en telecomunicaciones.
Transmisión de conocimientos o enseñanza-aprendizaje (véase también cultura y educación).
Transmisión de señales o transducción de señal, la activación de un receptor de la superficie de una célula por una molécula de señalización.
Transmisiones (arma) una de las armas del ejército.
Transmisión de enfermedades, en patología.
Transmisión de calor, en termodinámica.
Transmisión de energía eléctrica
Transmisión mecánica, el mecanismo encargado de transmitir potencia entre los elementos de una máquina.
Transmisión (vehículos), sistema mecánico que conecta el motor y las ruedas de un vehículo.
Transmisión de derechos, la cesión o transferencia jurídica de derechos entre personas.

Retransmisión
Retransmisión puede referirse a:
Un sinónimo de transmisión (en cualquiera de sus sentidos).
La duplicación del acto de la transmisión (en cualquiera de sus sentidos).
La actividad de las emisoras de radiocomunicación y televisión.

Véase también 
Emisión 
Emisor
Recepción 
Receptor 
Medio 
Medio de transmisión
Medio de comunicación
Redifusión 
Retransmisión rápida